Lord Randolph Churchill – brytyjski polityk, ojciec Winstona
 Randolph Frederick Churchill – jego wnuk, syn Winstona